Моддерман ()

  — нидерландский юрист и государственный деятель.
 Моддерман, Антониус (Antonius Modderman; 1793—1871) — нидерландский юрист и политик.
  — нидерландский археолог.

Примечания